Puig Bernat (Vallirana), muntanya del Baix Llobregat
 Puig Bernat (Olesa de Bonesvalls), muntanya entre de Olesa de Bonesvalls i Vallirana on hi ha el radar i que no s'ha de confondre amb l'anterior, més baixa.
 Puig Bernat (Amer), muntanya de la Selva